Bannes (Mayenne)
 Bannes (Lot)
 Bannes (Marne)
 Bannes (Haute-Marne)
ook:
Banne, Ardèche